Madeleine – forma francese e inglese del nome proprio di persona italiano femminile Maddalena

Aziende
 Madeleine – casa di produzione cinematografica italiana

Cinema
Madeleine – film del 1912 diretto da Emil Albes
Madeleine – film del 1919 diretto da Siegfried Philippi
 Madeleine – film sud-coreano realizzato da Park Kwang-chun nel 2003

Geografia 
 Madeleine – fiume che scorre nel dipartimento francese del Territorio di Belfort

Altro 
 Madeleine – dolce tradizionale francese a forma di conchiglia o barchetta
 Madeleine – stazione sulle linee 8, 12 e 14 della Metropolitana di Parigi
 Madeleine de Proust – fenomeno psicologico capace di richiamare il passato

Pagine correlate 
 La Madeleine